Levisticum aquilegiifolium är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carlo Allioni, och fick sitt nu gällande namn av Sloboda. Levisticum aquilegiifolium ingår i släktet libbstickor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Libbstickor
aquilegiifolium